Plaats in Indonesië
 Sungai Raja (Na Ix-X), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sungai Raja (Kampar Kiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau